Carleson ist der Familienname folgender Personen:
 Lennart Carleson (* 1928), schwedischer Mathematiker
 Eduard Carleson, schwedischer Politiker
 Edvard Carleson (1820–1884), schwedischer Staatsmann
 Per Carleson (1917–2004), schwedischer Fechter und Schwimmer

Siehe auch:
 Charleson